Eliteserien ska inte förväxlas med "Elitserien" i Sverige. För de svenska sporterna inom "Elitserien", se Elitserien (olika betydelser).
Eliteserien är namnet på högstadivisionen inom flera sporter i Norge.

Eliteserien i bandy
Eliteserien (bandy, damer)
Eliteserien (bandy, herrar)
Eliteserien i basketball
Eliteserien (basket, damer)
Eliteserien (basket, herrar)
Eliteserien i cricket
Eliteserien (fotboll)
Eliteserien (futsal)
Eliteserien i håndball
Eliteserien i handboll för herrar
Eliteserien i handboll för damer
Eliteserien i innebandy
Eliteserien (innebandy, damer)
Eliteserien (innebandy, herrar)
Eliteserien i ishockey
Eliteserien i ishockey (för herrar), heter numera GET-ligaen
Eliteserien i ishockey för kvinnor
Eliteserien i vannpolo
Eliteserien i volleyboll
Eliteserien (volleyboll, damer)
Eliteserien (volleyboll, herrar)